De Vlieger (molen), molen in Voorburg.
De vlieger (boek), boek van Maarten 't Hart.
De vlieger (lied), smartlap.

Personen
Erik de Vlieger (1959–), Nederlands ondernemer.
Geert De Vlieger (1971–), Belgisch voetballer.
Simon de Vlieger (ca. 1601–1653), Nederlands kunstschilder.